Die 17. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden 1979 im Ruhpoldinger Stadion am Zirmberg in Deutschland statt. Da 1980 die Olympischen Winterspiele in Lake Placid ausgetragen wurden, gab es im Folgejahr keine Biathlon-Weltmeisterschaften.

Männer

Sprint 10 km 

Datum: 17. Februar

Einzel 20 km 

Datum: 15. Februar

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: 18. Februar

Medaillenspiegel

Literatur

Weblinks 
 
 
 

1979
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 1979